Тролейбусний парк № 3 «Правобережний» — проєкт будівництва структурного підрозділу комунального підприємства «Запоріжелектротранс», що  планується побудувати у Хортицькому районі міста Запоріжжя.

Історія 

Планувалося, що тролейбусний парк № 3 «Правобережний» буде побудований до 1993 року, проте і понині так і не побудований.

На Правому березі Дніпра міста Запоріжжя, в двох районах міста, мешкає близько 260 тис. осіб (у Дніпровському районі — 140 тис., Хортицькому районі — 120 тис.), а це майже четверта частина мешканців міста. І тому вже давно перед містом гостро стоїть питання будівництва сучасного тролейбусного парку № 3 «Правобережний» у Хортицькому районі на 200 машино-місць. Найкращим місцем для розташування тролейбусного парку № 3 «Правобережний» є місце між будівельним супермаркетом «Нова лінія» і вулицею Рубана по вулиці Хортицьке шосе.

У Дніпровському районі побудована широка тролейбусна мережа, яка не дооцінена керівництвом міста Запоріжжя, і тому простоює, замість того, що б приносити ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» прибуток і поліпшити транспортне обслуговування мешканців Дніпровського району.

До 1 вересня 2020 року Хортицький район був одним з двох районів міста (Шевченківським) єдиним без тролейбусного сполучення. Саме цього дня був відкритий новий тролейбусний маршрут № 2, який обслуговують тролейбуси Дніпро Т203 з опцією автономного ходу і сполучає з Бородінським мікрорайоном.

У перспективі планується побудувати тролейбусну лінію, один з маршрутів буде внутрішнім у межах Хортицького району, до того ж при відкритті нових мостів через Дніпро та Старий Дніпро, тролейбуси буду прямувати через проспект Металургів на Павло-Кічкас, Південний і Космічний мікрорайони, і тоді тролейбусний парк № 3 буде повністю обслуговувати всі маршрути Дніпровського і Хортицького району.

Будівництво тролейбусного парку № 3 надасть великий економічний ефект в питанні економії електроенергії та економії мотор-ресурсу рухомого складу. Тому що в ранковий час тролейбуси не будуть нулеві рейси з тролейбусного парку № 1 на Хортицький та Дніпровський район, а відразу будуть вранці вивозити людей з Хортицького і Дніпровського району до центру міста завдяки тролейбусному парку № 3 «Правобережний».

Примітки

Джерела 
 Побудувати на Бабурці сучасний тролейбусний парк № 3 «Правобережний» на 200 машино-місць, між будівельним супермаркетом і вулицею Рубана

Посилання 
 Запорізький тролейбус на сайті «Міський електротранспорт»  
 Онлайн рух громадського транспорту на сайті DozoR
 ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»

Транспорт Запоріжжя